ingres (inaczej lead, perex) – główka artykułu
 Ingres – system zarządzania relacyjnymi bazami danych firmy Computer Associates
 Jean-Auguste-Dominique Ingres – malarz francuski
 ingres – uroczyste objęcie funkcji przez biskupa katolickiego